

Musica 
 Present Tense – album dei Sagittarius del 1968
 Present Tense – album degli Shoes del 1979
 Present Tense – album di James Carter del 2008
 Present Tense – album dei Wild Beasts del 2014

Televisione 
 Il presente (Present Tense) – episodio dell'ottava stagione della serie Arrow